Чемпионат Франции по футболу 1950/1951 — 13-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Ницца» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1016 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов 
 «Ницца» — «Ренн»  — 3:6
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола 
 «Ренн» — «Гавр»  — 0:4
 «Сошо» — «Лилль»  — 0:4
 «Стад Франсе» — «Ницца»  — 0:4
 «Страсбур» — «Сент-Этьен»  — 2:6
 «Страсбур» — «ФК Нанси»  — 1:5
 «Тулуза (1937)» — «Марсель»  — 0:4
 Самая крупная победа дома:  7 голов 
 «Марсель» — «Сент-Этьен»  — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1950/1951
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1950 году
Спорт во Франции в 1951 году